Pescay est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 François Fournier de Pescay (1771-1833), médecin et chirurgien français d'origine haïtienne ;
 François Desrameaux de Pescay, surnommé « Baron de Pescay » (1779-ca 1812),  militaire haïtien qui participa à la guerre d'indépendance de la colonie française de Saint-Domingue, frère du précédent ;
 Louis Georges Fournier de Pescay (1776-1847), officier français, frère des deux précédents.

Patronyme français